Birkhorst bezeichnet

 Birkhorst (Beelitz), Brandenburg
 Birkhorst (Dreetz), Wüstung und ehemaliges Vorwerk in Brandenburg
 Birkhorst (Gardelegen), Sachsen-Anhalt
 Birkhorst (Löwenberger Land), Wohnplatz im Löwenberger Land, Brandenburg
 Birkhorst (Nuthe-Urstromtal), Wohnplatz in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal, Brandenburg